Église Saint-Sébastien peut faire référence à différentes églises dédiées à saint Sébastien.

Église Saint-Sébastien de Berlin
 Église Saint-Sébastien de Nienberge, à Münster

Église Saint-Sébastien, de Linkebeek.

Église Saint-Sébastien, d'Annappes (Nord) ;
 Église Saint-Sébastien, de Bousselargues, dans la commune de Blesle (Haute-Loire) ;
 Église Saint-Sébastien, de Brach (Gironde) ;
 Église Saint-Sébastien, de Conzieu (Ain) ;
 Église Saint-Sébastien, de Corbières (Alpes-de-Haute-Provence) ;
 Église Saint-Sébastien, de La Chapelle-Vaupelteigne (Yonne) ;
Église Saint-Sébastien, de Labroquère (Haute-Garonne) ;
 Église Saint-Sébastien, de Manglieu (Puy-de-Dôme) ;
 Église Saint-Sébastien, de Mérey-sous-Montrond (Doubs) ;
 Église Saint-Sébastien, de Nancy (Meurthe-et-Moselle) ;
 Église Saint-Sébastien, de Narbonne (Aude) ;
 Église Saint-Sébastien, de Palau-del-Vidre (Pyrénées-Orientales) ;
 Église Saint-Sébastien, de Parly (Yonne) ;
 Église Saint-Sébastien, de Saint-Benoît-sur-Loire (Loiret) ;
 Église Saint-Sébastien, de Villedieu-sur-Indre (Indre) ;
 Église Saint-Sébastien, de Baignolet (Eure-et-Loir).

Église Saint-Sébastien à Eger

Église Saint-Sébastien de Mantoue
 Église San Sebastiano al Palatino
 Église San Sebastiano, Venise
 Basilique collégiale Saint-Sébastien d'Acireale en Sicile.

Église Saint-Sébastien de Negombo.

Voir aussi 
 Basilique Saint-Sébastien-hors-les-Murs
 
 
 

Saint-Sébastien